

Верцень — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Верцень — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства